Miejscowości w USA:
 Fort Ann – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Fort Ann – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Fort Ann (ang. Fort Ann Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington